Kudłaty – domniemany herszt warszawskiego półświatka z powieści Zły  Leopolda Tyrmanda;
 Kudłaty – bohater serialu animowanego Scooby Doo;